

Geografia
 Rivabella – frazione del comune italiano di Momperone (AL)
 Rivabella – frazione del comune italiano di Zola Predosa (BO)
 Rivabella – frazione del comune italiano di Gallipoli (LE)
 Rivabella – frazione del comune italiano di Rimini

Altro 
 Giuseppe Rivabella – tiratore italiano